UAG steht als Abkürzung für:

 Forefront Unified Access Gateway 2010 von Microsoft, zum Schutz der IT-Umgebung gegen Gefahren aus dem Internet
 UAG Tecos, mexikanischer Fußballverein aus Zapopan bei Guadalajara und steht in Verbindung mit der Universidad Autónoma de Guadalajara
 Umweltauditgesetz, in Deutschland werden wesentliche Teile der EMAS-Verordnung durch das UAG umgesetzt, u. a. ist darin das Zulassungs- und Aufsichtssystem für die Umweltgutachter geregelt
 Universidad Autónoma de Guadalajara, älteste private mexikanische Universität, gegründet 1935
 Université des Antilles et de la Guyane, Universität in den französischen Überseegebieten in Südamerika und der Karibik
 Unterarmgehstütze (auch Gehkrücke), Gehhilfe, auf der sich der Unterarm abstützen kann
 Uracil – Adenin – Guanin, Basentriplett des Stopcodons amber in der Biologie

UAG